Астрономические постоянные — физические константы, используемые в астрономии. Формальные наборы констант, наряду с рекомендованными значениями, были определены Международным астрономическим союзом (МАС) несколько раз: в 1964 году и в 1976 г. (с обновлением в 1994 г.). В 2009 году МАС принял новый набор значений, и признавая, что новые наблюдения и методы непрерывно уточняют значения этих констант, они решили не исправить эти значения, а создать Рабочую Группу по численным стандартам, чтобы постоянно обновлять набор текущих лучших оценок. Набор констант широко представлен в таких изданиях, как астрономический альманах (:en:Astronomical Almanac) Военно-морской обсерватории США и Морской альманах Её Величества (:en:HM Nautical Almanac Office).

Система констант МАС определяет систему астрономических единиц длины, массы и времени (точнее, несколько таких систем), а также включает константы, такие как скорость света и гравитационная постоянная, которые позволяют преобразования между астрономическими единицами и единицами системы СИ. В зависимости от используемой системы отсчёта получаются немного разные значения констант. Значения, приведённые в барицентрическом динамическом времени (TDB) или эквивалентных временных масштабах, таких как Teph из Лаборатории реактивного движения эфемерид представляют средние значения, которые будут измерены наблюдателем на поверхности Земли (строго на поверхности геоида) в течение длительного периода времени.

Астрономическая система единиц 

Астрономическая единица времени — это промежуток времени в один день, состоящий из 86400 секунд. Астрономическая единица массы — это масса Солнца.

Астрономическая единица длины — это длина, для которой гауссова гравитационная постоянная принимает значение , если мерять длину, массу и время в соответствующих астрономических единицах.

Таблица астрономических констант

Примечания

Ссылки 

 Nick Strobel.  Таблица констант
 James Q. Jacobs.  Астрономические постоянные
  

Астрономия
Астрофизика
Астрометрия